Дза́мпа () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1731—1808) — итальянский художник.
  (род. 1959) — итальянский журналист.
 Дзампа, Луиджи (1905—1991) — итальянский кинорежиссёр.
  (род. 1956) — итальянский политик и журналист.
  (род. 1992) — итальянский футболист.